Фёдоровская — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.

Входит в состав Андреевского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Андреевский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Липина Бора — 50 км, до центра муниципального образования деревни Андреевская — 19 км. Ближайшие населённые пункты — Нестерово, Поповка-Пушторская, Сапогово.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Фёдоровская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вашкинского района